Tiwi Islands kan syfta på följande platser:

Australien 

 Tiwi Islands (region), Northern Territory, 
 Tiwi Islands (öar), Northern Territory, 

Robotskapade Australienförgreningar